ETR 200 può riferirsi a:

 ETR.200, elettrotreno rapido delle Ferrovie dello Stato del 1936
 ETR 200, elettrotreno a scartamento ridotto del 2005 in servizio sulla ferrovia Circumvesuviana